Километро Кинсе има више значења:

 Километро Кинсе (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Километро Кинсе (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Километро Кинсе (Фортин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Километро Кинсе (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику